Der Name Avançon bezeichnet:

 einen Wildbach im Schweizer Kanton Waadt bei Bex, siehe Avançon (Fluss)
 einen Wildbach im Schweizer Kanton Waadt bei Morcles, siehe Avançon (Rhone)
 eine Gemeinde im französischen Département Hautes-Alpes, siehe Avançon (Hautes-Alpes)
 eine Gemeinde im französischen Département Ardennes, siehe Avançon (Ardennes)